Ел Лаберинто има више значења:

 Ел Лаберинто (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лаберинто (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лаберинто, Ла Хамакуа (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Лаберинто (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Лаберинто (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Лаберинто (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Лаберинто (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Лаберинто (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику